Дуглас Уоррен Даймонд (; род. октябрь 1953, США) — американский экономист, почётный профессор финансов кафедры имени Мертона Миллера Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете, президент  в 2003 году, соавтор .

Член Национальной академии наук США (2017). Лауреат Нобелевской премии по экономике (2022).

Биография 
Дуглас Даймонд родился в октябре 1953 года. Его отец Леон Даймонд (1924—2022), уроженец Бруклина еврейского происхождения, был заведующим психиатрическим отделением больницы Эванстона (пригорода Чикаго) и доцентом медицинской школы Северо-Западного университета; мать Маргарет Айрин Гункель (1923—2017), социальный работник немецко-ирландского происхождения. 

Окончил в 1975 году Брауновский университет и получил степень бакалавра по экономике, став членом почётного . Степень магистра искусств по экономике получил в 1976 году в Йельском университете, там же в 1977 году защитил степень магистра философии по экономике. Докторской степени по экономике был удостоен в 1980 году в Йельском университете.

В 1972—1977 годах принимал участие в исследовательских проектах.
Преподавательскую деятельность начал в 1977—1978 годах в должности преподавателя экономики на факультете экономики в Йельском университете. В 1979 году стал преподавателем, в 1980—1983 годах ассистентом профессора, в 1983—1986 годах ассоциированным профессором, а в 1986 году занял должность полного профессора финансов в Школе бизнеса им. Бута при Чикагском университете. В 1987—1988 годах был полным профессором финансов в Йельской школы организации и управления. В 1988—1993 годах продолжил преподавание в должности полного профессора финансов в Школе бизнеса им. Бута при Чикагском университете. В 1993—2000 годах стал профессором финансов кафедры имени Теодора Янтема, а с 2000 год является почётным профессором финансов кафедры имени Мертона Миллера в Школе бизнеса им. Бута при Чикагском университете.

Также являлся приглашенным преподавателем на факультете экономики в Брауновском университете в 1983 году, приглашенным профессором финансов в Гонконгском университете науки и технологии в 1997 году, приглашенным преподавателем в Банке Японии в 1999 году, приглашенным профессором финансовой экономики в MIT Sloan школы менеджмента в 2015—2016 годах. Был содиректором Центра исследований по финансам имени Фамы — Миллера при Школе бизнеса им. Бута в 2010—2014 годах.

Ранее являлся редактором журнала  в 1988—2001 годах, помощником редактора журнала  в 1988—1996 годах и 2000—2003 годах, иностранным редактором  в 1993—1997 годах, помощником редактора журнала  в 1995—2001 годах, член редколлегии журнала «Journal of Financial Intermediation» в 1989—1993 годах. Был членом совета директоров в 1988—1990 годах и в 1999—2004 годах, и президентом в 2003 году .

Является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований с 1999 года, помощником редактора журнала «Journal of Financial Services Research» c 1993 года, членом редколлегии журнала «Journal of Financial Intermediation» с 2014 года, членом совета директоров  с 1994 года, консультантом Федерального резервного банка Ричмонда с 1990 года, консультантом Федерального резервного банка Чикаго с 2012 года, членом эконометрического общества с 1990 года, членом Ассоциации финансового менеджмента с 2010 года, член  с 2016 года, президент  в 2001—2002 годах.

Вклад в науку 
Дуглас Даймонд известен как соавтор .

Награды 
За свои достижения в области экономики был удостоен рядом наград:
 1984 — стипендия Batterymarch,
 1987 — четырёхлетний грант от Национального научного фонда,
 1989 — грант Института финансов Гранта при университете Юты,
 1999—2016 — гранты от Национального научного фонда,
 2001 —  от журнала  за лучшую статью по корпоративным финансам,
 2003 — президент ,
 2012 — ,
 2013 — почетный доктор (Honoris causa) Цюрихского университета,
 2015 —  от журнала  за лучшую статью по корпоративным финансам,
 2015 — премия MSRI от CME Group за инновационные количественные приложения.
 2022 — Нобелевская премия по экономике.
Семья
Дуглас Даймонд женат и имеет двух детей.

Библиография 

 Diamond D.W., Verrecchia R. Information Aggregation in a Noisy Rational Expectations Economy // Journal of Financial Economics, September 1981
 Diamond D.W., Verrecchia R. Optimal Managerial Contracts and Equilibrium Security Prices//Journal of Finance, May 1982
 Diamond D.W., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity// Journal of Political Economy, June 1983
 Diamond D.W. Financial Intermediation and Delegated Monitoring//Review of Economic Studies, July 1984.
 Diamond D.W. Optimal Release of Information by Firms // Journal of Finance, September 1985.
 Diamond D.W., Dybvig P. Banking Theory, Deposit Insurance and Bank Regulation // Journal of Business, January 1986
 Diamond D.W., Verrecchia R. Constraints on Short-Selling and Asset Price Adjustment to Private Information // Journal of Financial Economics, June 1987
 Diamond D.W. Asset Services and Financial Intermediation// Financial Markets and Incomplete Information: Frontiers of Modern Financial Theory/S. Bhattacharaya and G. Constantinides (eds) — Rowman and Littlefield Publishers, 1989
 Diamond D.W. Reputation Acquisition in Debt Markets//Journal of Political Economy, August 1989
 Diamond D.W. Debt Maturity Structure and Liquidity Risk // Quarterly Journal of Economics, August 1991.
 Diamond D.W. Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank Loans and Directly Placed Debt//Journal of Political Economy, August 1991
 Diamond D.W., Verrecchia R. Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital//Journal of Finance, September 1991
 Diamond D.W. Bank Loan Maturity and Priority When Borrowers Can Refinance//Capital Markets and Financial Intermediation/Colin Mayer and Xavier Vives (eds) — Cambridge University Press, 1993
 Diamond D.W. Seniority and Maturity of Debt Contracts//Journal of Financial Economics, June 1993
 Diamond D.W. Corporate Capital Structure: The Control Roles of Bank and Public Debt, with Taxes and Costly Bankruptcy // Economic Quarterly of the Federal Reserve Bank of Richmond, Spring 1994.
 Diamond D.W. Financial Intermediation as Delegated Monitoring, a Simple Example//Economic Quarterly of the Federal Reserve Bank of Richmond, Summer 1996
 Diamond D.W. Liquidity, Banks, and Markets//Journal of Political Economy, October 1997
 Diamond D.W., Rajan R. A Theory of Bank Capital// Journal of Finance 55 December 2000 — pp. 2431—2465
 Diamond D.W., Rajan R. Liquidity risk, liquidity creation and financial fragility: A theory of banking//Journal of Political Economy 109, April 2001
 Diamond D.W. Should Japanese Banks Be Recapitalized?//Monetary and Economic Studies, Vol. 19, No. 2, May 2001
 Diamond D.W., Rajan R. Banks, Short Term Debt and Financial Crises: Theory, Policy Implications and Applications // Carnegie Rochester Conference on Public Policy, 54, Summer 2001
 Diamond D.W., Rajan R. Banks and Liquidity // American Economic Review, Papers and Proceedings, May 2001
 Diamond D.W. Should Banks Be Recapitalized? // Economic Quarterly of the Federal Reserve Bank of Richmond, Fall 2001
 Diamond D.W., Rajan R. Bank Bailouts and Aggregate Liquidity // American Economic Review, Papers and Proceedings, May 2002
 Diamond D.W. Committing to Commit: Short-term Debt When Enforcement is Costly // Journal of Finance 59, August 2004
 Diamond D.W., Rajan R. Liquidity Shortages and Banking Crises // Journal of Finance, April 2005
 Diamond D.W., Rajan R. Money in a Theory of Banking//American Economic Review, March 2006
 Diamond D.W. Comment on "Bubbles and capital flow volatility: Causes and risk management//Journal of Monetary Economics, Volume 53, Issue 1, January 2006, pp. 55-57
 Diamond D.W. Delegated Monitoring and Legal Protection//working paper, University of Chicago Booth School, June 2005
 Diamond D.W. Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig Model,//Economic Quarterly of the Federal Reserve Bank of Richmond, Spring 2007 Vol. 93 No. 2.
 Diamond D.W. Banks, Runs and Liquidity Creation// working paper, University of Chicago Booth School, January 2007
 Diamond D.W. Legal Systems, Bank Finance and Debt Maturity//working paper, University of Chicago, Booth School, November 15, 2007
 Diamond D.W., Rajan R. The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Remedies//American Economic Review, Papers and Proceedings, 92 (2) May 2009
 Diamond D.W. The Squam Lake Report: Fixing the Financial System. — Princeton University Press, 2010
 Diamond D.W., Rajan R. Fear of fire sales, illiquidity seeking, and credit freezes, " (previously "Fear of Fire Sales and the Credit Freeze, March 2009), Quarterly Journal of Economics 126:2, May 2011
 Diamond D.W., Rajan R. Illiquid Banks, Financial Stability and Interest Rate Policy // Journal of Political Economy 120:3, June 2012
 Diamond D.W., Zhiguo He A Theory of Debt Maturity: The Long and Short of Debt Overhang // Journal of Finance 69:2, April 2014
 Diamond D.W., Yunzhi Hu, Rajan R. Pledgeability, Industry Liquidity, and Financing Cycles // working paper, August 2014
 Diamond D.W., Kashyap A.K. Liquidity requirements, liquidity choice and financial stability // working paper, May 2015
 Дуглас Даймонд, Анил Кашьяп, Рагурам Раджан Банковское дело и эволюция целей банковского регулирования // Journal of Political Economy, 2017, vol. 125, № 6. (Перевод с англ. — Максим Дмитриев) istmat.org

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Чикагского университета
Президенты Американской финансовой ассоциации
Почётные доктора Цюрихского университета
Лауреаты Нобелевской премии из США